Далі представлений список діючих і згаслих вулканів Ємену.

Дивіться також 

 Географія Ємену
 Геологія Ємену
 Гори на Аравійському півострові

Список літератури 

Списки вулканів